Malheiros ist der Familienname folgender Personen:
 Balbina Malheiros Dias da Silva (* 1959), angolanische Diplomatin und Botschafterin
 Sabrina Malheiros (* 1979), brasilianische Sängerin